Grand Prix 1988 (Rothmans Grand Prix) var en rankingturnering i snooker som spelades i oktober 1988 i Hexagon Theatre i Reading, England. Steve Davis vann turneringen efter att ha slagit Alex Higgins i finalen med 10-6. Därmed blev Davis £ 65 000 rikare. Regerande mästaren Stephen Hendry föll mycket överraskande mot Doug Mountjoy. De två skulle komma att mötas igen inom kort, i finalen i UK Championship samma höst. Även då vann Mountjoy.

Resultat

Huvudturnering
I huvudturneringen deltog 64 spelare. Nedan redovisas resultaten från och med omgång 2. I första omgången slogs bland andra John Virgo, Kirk Stevens, Willie Thorne och Silvino Francisco ut.

Källor

Referenser

Externa länkar
Snooker Scene

1988 i Storbritannien
Snookersäsongen 1988/1989
1988